Místopisný název Greenwich má vícero významů:

Spojené království:
Greenwich (londýnský obvod) – městská část Londýna
Metropolitní část Greenwich – bývalá metropolitní část, před rokem 1965
Greenwich Park – národní park
Austrálie:
Greenwich (New South Wales) – předměstí Sydney
Kanada:
Greenwich (New Brunswick)
Greenwich (Nova Scotia)
Greenwich (ostrov Prince Edwarda)
Slovinsko:
Greenwich (Maribor) – část Mariboru
USA:
Greenwich (Connecticut)
Greenwich (Kansas)
Greenwich (Massachusetts) – zaniklé město
Greenwich (Ohio)
Greenwich (Utah)
Greenwich (Virginie)

 ve státě New Jersey existuje několik míst se jménem Greenwich Township, a sice v okresech Cumberland, Gloucester a Warren
 místo se stejným názvem existuje i ve státě Pensylvánie

 ve státě New York jsou to:
Greenwich Village – část Manhattanu ve městě New York
Greenwich Village ( New York) — místo v okrese Washington
Greenwich (town) – městečko s asi 5000 obyvateli

 ve státě Rhode Island se nachází:
East Greenwich (Rhode Island)
West Greenwich (Rhode Island)

Jiné významy výrazu Greenwich 
 Greenwichský poledník, známý též jako Základní poledník nebo též nultý poledník
 Greenwichský střední čas — předchůdce UTC
 Královská greenwichská observatoř – slavná hvězdárna, jejímž nádvořím prochází nultý poledník
 Greenwich Pizza velký řetězec pizzerií na Filipínách

Jméno 
 Ellie Greenwichová (*1940) – americká zpěvačka pop music, textařka a producentka desek
 Sonny Greenwich (* 1936) – kanadský jazzový kytarista

Externí odkazy